Die UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2023 sollen vom 5. bis 13. August 2023 in und um Glasgow stattfinden. Sie werden Teil der Radsport-WM 2023 sein, die erstmals nahezu alle Disziplinen des Radsports unter einer Dachveranstaltung vereint. Durch diese Zusammenlegung muss die Weltmeisterschaft von ihrem gewohnten Termin Ende September abrücken. Sie findet nun zwei Wochen nach der Tour de France statt, was die Saisonplanung vieler Fahrer beeinflussen dürfte.

Es wurden 11 Entscheidungen ausgefahren mit 13 Medaillenvergaben. Wie schon im Vorjahr starten die Fahrerinnen der Elite und der U23 im Zeitfahren und im Straßenrennen gemeinsam. Die U23-Fahrerinnen nahmen so gleichzeitig an der Elite-Wertung als auch an einer gesonderten U23-Wertung teil.

Zeitplan 

Das vorläufige Programm wurde im September 2022 bekanntgegeben.

Kurs 
Die Streckenplanung wurde anlässlich der WM 2022 bekanntgegeben. Demnach werden die Einzelzeitfahren in Stirling stattfinden, das Mannschaftszeitfahren in Glasgow. Die Straßenrennen der Frauen Elite/U23 und Männer U23 starten am Loch Lomond, die anderen in Edinburgh; alle Straßenrennen führen nach Glasgow, wo im Stadtzentrum mehrere Runden eines 14,4 km langen Parcours mit vielen kurzen Steigungen zu absolvieren sind. Das Ziel befindet sich jeweils am George Square.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2023
Radsportwettbewerb in Glasgow
Radsportveranstaltung 2023